Погашення (фінанси)
 Погашення (в гірництві)
 Погашення (пошта)